Pułki artylerii noszące numer „29”:

Wojska Polskiego:
 29 Pułk Artylerii Polowej (1921-1931) → 29 pal
 29 Pułk Artylerii Lekkiej (1932-1939)
 29 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1944-1945)

cesarskiej i królewskiej Armii:
 29 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 29 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 2 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 2
 27 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 27 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 29 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 29